Kuiler ist der Familienname folgender Personen:

 Jan Kuiler (1883–1952), niederländischer Architekt
 Kor Kuiler (1877–1951), niederländischer Dirigent und Komponist